Змагання з вітрильного спорту в класі Лазер радіал серед жінок на літніх Олімпійських іграх 2020 тривають від 25 липня до 1 серпня в Камакурі. Загалом відбудеться 11 запливів (останній з них - медальний)
.

Розклад

Результати

Примітки 

Лазер радіал